Ensemble Stadtplatz steht für:

 Ensemble Stadtplatz (Geisenfeld)
 Ensemble Stadtplatz (Traunstein)